Vedi anche Il venditore di uccelli (titolo italiano)

Cinema e televisione
Il venditore di uccelli (Der Vogelhändler) – film del 1935 diretto da E.W. Emo
Baruffe d'amore  (Rosen in Tirol o Der Vogelhändler) – film del 1940 diretto da Géza von Bolváry
Der Vogelhändler – film del 1953 diretto da Arthur Maria Rabenalt
Der Vogelhändler – film televisivo del 1956 diretto da Ludwig Bender
Der Vogelhändler – film televisivo del 1960 diretto da Kurt Wilhelm
Il venditore di uccelli (Der Vogelhändler) – film del 1962 diretto da Géza von Cziffra
Der Vogelhändler – film televisivo del 1968 diretto da Joachim Hess

Musica
Il venditore di uccelli (Der Vogelhändler) – operetta del 1891 composta da Carl Zeller